Lumino kan syfta på:

 Lumino (musikgrupp) – en musikgrupp från Mongoliet

Geografi

Schweiz 

 Lumino, Ticino, ort och kommun,